Gminy na Tajwanie
 Xihu w powiecie Zhanghua
 Xihu w powiecie Miaoli